Името Суха река носят 2 български села:
 Суха река (приток на Дунав) – река в Североизточна България и Румъния, определяща границата между историко-географските области Лудогорие и Добруджа;
 Суха река (приток на Осъм) — река, ляв приток на Осъм
 Суха река – село в Област Велико Търново;
 Суха река – село в Област Шумен.

Членувано името Сухата река носят река и жилищен комплекс в град София:
 Сухата река – река в София
 „Сухата река“ – жилищен комплекс в София